Дім:
Будівля, признач. для житла або для розміщення різних установ; будинок.
Приміщення, люди, що в ньому живуть, та їх господарство. 
рідко. Монархи одного роду, що послідовно замінювали один одного. (наприклад, Бургундський дім, Барселонський дім тощо)

Музеї, телеканали, фільми 

 ДІМ (Державний історичний музей) — музей у Москві, Росія
 ДІМ — Дніпропетроовський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького
 «Дім/Дом» — український телеканал для мешканців тимчасово окупованих територій, створений на базі державного телеканалу іномовлення UATV.
 «Дім» (2008) — драматичний фільм режисера Урсули Маєр виробництва Швейцарії, Франції та Бельгії
 «Дім» (2009) — французький документальний фільм
 «Дім» (2016) — бельгійський драматичний фільм, режисер Фін Трох

Топонім 

 Дім — село, Альшеєвський район, Башкортостан
 Дім — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Прізвище 

 Карл Дім (1882—1962) — німецький політик, публіцист, науковець, теоретик й історик спортивного руху.
 Майк ван Дім ( 1959) — нідерландський режисер і сценарист

Примітки

Див. також 
 Дім-Чай
 Божий дім
 Діма
 Публічний дім
 «Дім дивних дітей»
 «Дім дивних дітей міс Сапсан»
 Домус
 Дом